KVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Kavala Amigdhaleon Air Base, Kavala, Grecia
 kVA – Kilo-voltampere, unità di misura di potenza elettrica